Il doppio  del Rai Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk erano i detentori del titolo, ma Kowalczyk quest'anno non hanno partecipato.

Bednarek ha fatto coppia con Andreas Siljeström, ma ha perso nei quarti di finale contro Leoš Friedl e Ivo Minář.

Martin Kližan e Alessandro Motti hanno battuto in finale Thomas Fabbiano e Walter Trusendi 7–6(3), 6–4.

Teste di serie

  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (quarti di finale)
  Andreas Beck /  Christopher Kas (quarti di finale)

  Tomasz Bednarek /  Andreas Siljeström (quarti di finale)
  Olivier Charroin /  Sadik Kadir (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Rai Open 2011